Архимандрит Антоний (в миру Анатолий Васильевич Данилов; род. , , Кабардино-Балкарская АССР) — архимандрит Русской православной церкви.

Биография 
Крестился в младенческом возрасте в храме святителя Николая в городе Прохладный.

В 1978 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 102 в городе Прохладный. В 1982 году окончил Терский сельскохозяйственный техникум по специальности «ветеринария».

С 1982 по 1987 год работал на сельхозпредприятии города Прохладный ветеринарным специалистом.

В 1987 году стал иподиаконом  архиепископа Ставропольского и Бакинского Антония (Завгороднего). 30 января 1988 года — архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием пострижен в мантию с наречением имени Антоний в честь преподобного Антония Дымского.

31 января 1988 года стал архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием в Андреевском кафедральном соборе Ставрополя рукоположён в сан иеродиакона. 21 августа этого же года — архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием в Андреевском соборе Ставрополя рукоположён в сан иеромонаха.

14 ноября 1988 года указом архиепископа Ставропольского и Бакинского Антония за № 125 назначен настоятелем общины святителя Николая станицы Ассиновской Чечено-Ингушской АССР.

8 апреля 1992 года возведён в сан игумена. В июле 1992 года на территорию Храма святителя Николая станицы Асиновская было совершено нападение группы вооружённых лиц, потребовавших отпереть Храм. После того, как игумен Антоний отказался это сделать, он был жестоко избит у алтаря, а Храм был обстрелян.

8 декабря 1992 года указом митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона (Докукина) № 221 освобождён от должности настоятеля Никольской церкви станицы Асиновской и назначен настоятелем Покровского храма во Владикавказе, Северная Осетия.

4 марта 1995 года указом митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона назначен Благочинным церквей Осетии.

В 1996 году награждён орденом Даниила Московского III степени за усердное служение Церкви, в том числе за участие в работе комиссии по поиску пропавшего настоятеля Грозненского храма — священника Анатолия Чистоусова.

21 апреля 1997 года награждён палицей.

25 августа 1997 года указом митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона освобождён от должности настоятеля Покровского храма города Владикавказа и назначен настоятелем соборного Ильинского храма города Владикавказа с оставлением в должности Благочинного церквей Осетии.

В 1998 году освобождён от занимаемой должности Благочинного церквей Северной Осетии и отправлен в запрет «за большой соблазн, раздор и разделение», посеянные «гнусным поведением в и без того неспокойной Республике».

В том же году, после трёх месяцев пребывания в запрете, был назначен настоятелем храма в посёлке Пятигорский для врачевания раскола с игуменом Василиском. Прослужил там четыре года.

В 1999 году окончил Ставропольскую духовную семинарию.

В 2001 году окончил Киевскую духовную академию.

11 июня 2002 года в Киевской духовной академии защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Учение о Церкви в церковной письменности II—III веков (по творениям св. Климента Римского, Игнатия Богоносца, Поликарпа Сминского и Дидахи)», в связи с чем ему было присвоено звание кандидата богословия.

17 апреля 2002 года указом митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона № 101 назначен наместником Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и настоятелем храма великомученицы Варвары города Беслана Республики Северная Осетия — Алания.

1 мая 2005 года за многолетнее служение Матери Церкви, за активное строительство Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и усердные труды по возрождению монашеской жизни в Республике Северная Осетия — Алания награждён крестом с украшениями.

23 января 2007 года определением епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана назначен ответственным за возрождение Ардонской духовной семинарии.

27 апреля 2008 года награждён правом совершения богослужения с жезлом.

В январе 2009 года участвовал в работе Поместного собора Русской православной церкви.

15 ноября 2011 года архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима (Остапенко) объявил о создании нового благочиния в Дагестане и переводе туда архимандрита Антония, в дальнейшем планировалось создать там самостоятельную епархию, а архимандрита Антония рекомендовать к избранию во епископа.

Однако решение о переводе архимандрита в Дагестан вызвало недовольство некоторых местных православных верующих. Вечером 15 ноября у кафедрального собора Георгия Победоносца во Владикавказе собралось около тысячи протестующих против перевода архимандрита Антония. Пикетчики блокировали у храма машину архиепископа Зосимы и только после вмешательства полиции архиепископ смог покинуть храм.

Протестующие приняли обращение к Таймуразу Мамсурову с просьбой оставить архимандрита в Северной Осетии. Таймураз Мамсуров поддержал мнение протестующих, пообещав, что местная власть прервёт отношения с епархиальным руководством, если это мнение не будет услышано. Архиепископ Зосима в ответ на это заявление Таймураза Мамсурова заявил в обращении от 19 ноября, что в России «церковь отделена от государства и никто не вправе навязывать правящему архиерею его решения». Архиепископа Зосиму поддержало местное духовенство.

Чтобы разрешить конфликт, управляющий делами Московской патриархии митрополит Варсонофий пригласил архиепископа Зосиму и архимандрита Антония в Москву для беседы.

20 ноября архимандрит Антоний, вернувшись во Владикавказ, заявил, что он оставлен на старом месте. В этот же день архиепископ Зосима опроверг заявление о том, что назначение архимандрита Антония в Дагестан отменено Московской Патриархией.

В январе 2012 года смещён с должности наместника Свято-Успенского Аланского монастыря, став простым насельником монастыря.

В мае 2012 года епархиальный совет удовлетворил повторное прошение архимандрита Антония об уходе за штат, которое он подал 7 мая.

Архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима (Остапенко) по поводу поведения Архимандрита Антония сказал:

Никого снимать или убирать я не собирался. Отец Антоний хотел быть епископом, но во время тех событий он заявил, что возлюбил паству и никуда не поедет. Ну ради Бога, любовь — это святое. Ты любишь паству, паства тебя любит — живи, люби, неси послушание. Но через какое-то время он пишет прошение о том, что не может служить по болезни, что ему назначена операция и он хочет уйти на покой, затем ещё одно. А потом вдруг появляется исцелённый в Архызе…

3 сентября 2013 года Указом Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта назначен настоятелем Храма Илии пророка и Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в поселке Нижний Архыз.

Семья 
 Отец — Данилов Василий Васильевич, умер в 1985 году.
 Мать — Данилова Римма Станиславовна, умерла в 2010 году.

Примечания 

Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Киевской духовной академии
Участники Поместного собора Русской православной церкви (2009)
Выпускники Ставропольской духовной семинарии
Персоналии:Ассиновская